Alan Hutton (1984), futbolista escocès 
 Barbara Hutton (Nova York, 1912 - 1979), dona de l'alta societat nord-americana 
 Charles Hutton (Newcastle upon Tyne, 1737 – 1823), matemàtic anglès 
 James Hutton (Edimburg, 1726 – 1797), geòleg, naturalista i químic escocès
 John Hutton Balfour (Edimburg, 1808 – 1884, Inverleith House, Edimburg) botànic escocès 
 Timothy Hutton (1960, Malibú), actor i director de cinema estatunidenc